A.B. kan verwijzen naar:
 A.B. (achternaam), een Nederlandse achternaam
 Bachelor of Arts, waarvoor de afkorting B.A. soms ook gebruikt wordt